Traunstein kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Landkreis Traunstein  Bayern, Oberbayern, 
 Traunstein – stad i Bayern, Oberbayern,

Österrike 

 Traunstein (berg)  Oberösterreich, Politischer Bezirk Gmunden, 
 Grosser Traunstein  berg, Salzburg, Politischer Bezirk Hallein, 
 Traunstein (kommun)  Niederösterreich, Politischer Bezirk Zwettl,